Семь кораблей Королевского флота назывались HMS Cornwall, в честь графства Корнуолл:

 HMS Cornwall — 80-пушечный линейный корабль корабль 3 ранга; спущен на воду в 1692, разобран в 1761.
 HMS Cornwall — 74-пушечный линейный корабль корабль 3 ранга; спущен на воду в 1761, поврежден в бою, затем ураганом в 1780, признан негодным к службе и сожжен.
 HMS Cornwall — исходное название, выбранное для HMS Heir Apparent, 74-пушечного корабля 3 ранга; захвачен у датчан в 1807; под названием Cornwall не ходил.
 HMS Cornwall — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1812; понижен до 50-пушечного в 1834; переименован в HMS Wellesley в 1869 и служил как учебный корабль, пока не разобран в 1874.
 HMS Cornwall — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1815 как HMS Wellesley; переименован в HMS Cornwall в 1868, использовался как учебный корабль; потоплен в 1940.
 HMS Cornwall — броненосный крейсер типа Monmouth; спущен на воду в 1902; продан в 1920.
 HMS Cornwall (56) — тяжёлый крейсер типа County; спущен на воду в 1926; потоплен японской авиацией во время рейда в Индийский океан в 1942.
 HMS Cornwall (F99) — фрегат типа 22; спущен на воду в 1985, выведен из активного состава в июне 2011.